

Persone 
 Flavio Amanzio – politico dell'Impero romano
 Amanzio di Como – vescovo cattolico italiano, venerato come santo
 Amanzio da Città di Castello (†600) – religioso italiano, venerato come santo

 Domenico Amanzio – matematico e astronomo italiano

Altro 
 Amanzio – prenome italiano

Pagine correlate 
 Amancio
 Sant'Amanzio